Topozón puede referirse a:

 el nombre común de la planta Buddleja americana; o
 el nombre común de la planta Buddleja cordata.